Sarry (Marne);
 Sarry (Saône-et-Loire);
 Sarry (Yonne).

Desambiguações de topônimos